Francisco Costa (estilista) 
Francisco Costa (tenista) 
Francisco da Costa Gomes, militar e político português
Chico Picadinho, criminoso brasileiro (Francisco Costa Rocha)
Francisco da Costa (compositor), músico português

Desambiguações de antropônimos